Лу́кас Подо́льски (, при рождении Лу́каш Ю́зеф Подо́льский (; ) — немецкий футболист, нападающий польского клуба «Гурник» Забже. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. Находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии и по количеству матчей за сборную.

Ранние годы 
Лукас Подольски родился на территории бывшей Верхней Силезии, в спортивной семье Кристины (мать, этническая немка) и . Его мать выступала за женскую сборную Польши по гандболу, отец был профессиональным футболистом, в составе клуба «Шомберки» из города Бытома в 1980 году становился чемпионом Польши. В 1987 году семья решила эмигрировать в Западную Германию. Лукас рос в Бергхайме, а позднее в Пульхайме — небольших городах возле Кёльна.

Клубная карьера

«Кёльн» 
Начал заниматься футболом с 6 лет в клубе «Югенд 07 Бергхайм». В 10 лет он перешёл в школу «Кёльна».

За главную команду, которая в сезоне 2003/04 была аутсайдером, стал играть с 18 лет. Главный тренер «Кёльна» Марсел Колер, работавший в условиях сокращающегося бюджета, начал привлекать молодого футболиста к тренировкам с первым составом, и вскоре Подольски дебютировал в Бундеслиге. Несмотря на то, что команда всё-таки вылетела во второй немецкий дивизион, Подольски заявил о себе, забив 10 голов в 19 матчах. Это был лучший результат среди 18-летних футболистов за всю историю немецкого чемпионата.

Несмотря на то, что после приглашения в сборную Германии на Евро-2004, к нему проявляли интерес ведущие клубы страны, он остался в «Кёльне». Забив 24 гола и став, таким образом, лучшим бомбардиром второго немецкого дивизиона, Подольски помог своему клубу вернуться в Бундеслигу. При этом он по-прежнему вызывался в сборную.

В сезоне 2005/06 на счету Подольски — 12 голов, но «Кёльн» снова опустился в дивизион рангом ниже.

«Бавария» 
Игроком интересовались «Бавария», «Гамбург», «Вердер» и «Реал Мадрид», тем временем контракт нападающего с «Кёльном» заканчивался лишь в 2007 году. В итоге, 1 июня 2006 года было объявлено, что Подольски стал игроком мюнхенской «Баварии». Считается, что сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.

Подольски дебютировал в Бундеслиге 11 августа 2006 года в матче против дортмундской «Боруссии» (2:0), выйдя на замену на 88-й минуте. 9 сентября в матче на Кубок Германии с «Санкт-Паули» (1:1), Подольски вышел на вторые 45 минут, и спустя 26 секунд после начала тайма забил гол.

26 октября 2006 года Подольски получил травму правого голеностопа на тренировке, после чего пропустил около пяти недель. Всего в сезоне 2006/07 он провёл 22 игры в Бундеслиге, забив 4 мяча. В 2008 году Подольски выиграл Бундеслигу вместе с «Баварией», с ней же победив ранее в Кубке Германии и Суперкубке Германии. При переходе в «Баварию» Марио Гомеса, летом 2009 года, Подольски больше не видел себя в команде, после чего решил вернуться в «Кёльн». Этот трансфер обошёлся в 10 млн евро.

Возвращение в «Кёльн» 
Летом 2009 года Подольски вернулся в «Кёльн», подписав 4-летний контракт. В своё время он после чемпионата мира 2006 года перешёл из «Кёльна» в «Баварию», но в новой команде у Подольски не слишком заладилось. Кроме того, уходу Подольски из «Баварии» поспособствовало решение руководства клуба летом приобрести хорватского нападающего «Гамбурга» Ивицу Олича.

В зимнее трансферное окно сезона 2011/12 игроком активно интересовался российский клуб «Локомотив» Москва, но переговоры провалились. Позже президент клуба Ольга Смородская охарактеризовала поведение немецкого клуба таким образом:
…совершенно беспрецедентная по неадекватности позиция клуба «Кёльн». «Кёльн» нарушил все законы, писаные и неписаные в футболе. Это совершенно чудовищно публиковать письма клуба (прим. «Локомотива») в газетах. И поэтому я хочу всех, кто будет когда-либо работать с «Кёльном», предупредить о неадекватном поведении клуба.

Дальнейшая карьера 
30 апреля 2012 года было объявлено, что Подольски в летнее трансферное окно перейдёт в лондонский «Арсенал», подписав 4-летний контракт. Свой первый гол за «Арсенал» забил в гостях «Ливерпулю» в рамках третьего тура Премьер-лиги. В Лиге чемпионов забил в двух встречах кряду. Всего за «Арсенал» он в 2012 году забил 11 мячей и 11 раз ассистировал. Однако в следующих двух сезонах Подольски стал реже попадать в стартовый состав.

В январе 2015 года Подольски был отдан в аренду в итальянский «Интер» сроком на полгода с правом дальнейшего выкупа. Однако аренда не задалась, за 9 матчей Подольски отметился лишь одним голевым действием — результативной передачей.

4 июля 2015 года перешёл в «Галатасарай», контракт был рассчитан на три года.

2 марта 2017 года Подольски сообщил, что по окончании сезона пополнит состав «Виссел Кобе». Футболисту был предложен контракт на 3 года с зарплатой в 15 миллионов евро. 6 июля 2017 года Подольски прибыл в Японию и был официально представлен в качестве игрока «Виссел Кобе». По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 2,6 млн.

6 июля 2021 года стал игроком польского клуба «Гурник» Забже, подписав контракт до лета 2022 года. 19 мая 2022 года Подольски продлил с клубом контракт на год. В январе 2023 играя за Гурник в товарищеском матче против команды завершивших карьеру звезд сборной Германии Подольски заработал красную карточку за споры с арбитром. Примечательно, что матч проходил в рамках благотворительного турнира, организованного самим Лукашом Подольски.

Карьера в сборной

Выбор сборной 
В конце 2003 года, после нескольких впечатляющих игр в первом сезоне в Бундеслиге, польские СМИ стали советовать тренеру национальной сборной Павлу Янасу обратить внимание на возможность приглашения игрока в сборную Польши.

В то время Подольски, как утверждается, 

Подольски играл в юношеской (до 17 лет) сборной Германии, а в 2004 году провёл 5 матчей в составе молодёжной сборной (до 21 года) и принял участие в молодёжном чемпионате Европы, проходившем в Германии.

В конце сезона «Кёльн» расстался с Бундеслигой, однако игра Подольски настолько впечатлила тренера главной немецкой сборной Руди Фёллера, что тот пригласил его в свою команду. Дебют форварда в сборной Германии состоялся 6 июня 2004 года в Кайзерслаутерне в матче против сборной Венгрии, Подольски вышел на замену в самом конце игры. Он стал первым представителем клуба второго дивизиона в сборной Германии с 1975 года.

Чемпионат Европы 2004 
Подольски был включён в состав сборной Германии на чемпионате Европы 2004 года в Португалии, где стал самым юным футболистом команды. Он единственный раз вышел на поле, заменив в перерыве матча со сборной Чехии Торстена Фрингса.

Уже через год он был одним из основных игроков сборной, занявшей третье место на Кубке конфедераций. Кроме этого, в 2005 году он вошёл в тройку лучших футболистов Европы в возрасте до 21 года по версии итальянской газеты Tuttosport, пропустив вперёд только Лионеля Месси и Уэйна Руни.

Чемпионат мира 2006 
В 2006 году Подольски оказался в составе немецкой сборной на домашнем чемпионате мира, где его партнёром по атаке стал Мирослав Клозе. Подольски забил свой первый гол в третьем групповом матче против сборной Эквадора, а затем забил оба гола в игре 1/8 финала со Швецией. В том матче он стал первым с 1962 года футболистом, который смог забить два гола в первые 12 минут матча, а также вообще лишь третьим игроком в истории, который смог это сделать. Немецкая сборная дошла до полуфинала, уступив будущему чемпиону — сборной Италии в дополнительное время. В итоге, обыграв сборную Португалии, немцы заняли третье место. Три гола Подольски на этом турнире позволили ему разделить второе место в споре бомбардиров с несколькими другими игроками, Мирослав Клозе с 5 забитыми мячами занял первое место.

По итогам мирового первенства ФИФА присудила ему вновь учреждённый приз лучшему молодому футболисту Кубка мира 2006. В споре за этот приз Подольски обошёл таких игроков, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, и других.

В сентябре 2006 года Подольски забил четыре мяча в одном матче за национальную команду в ворота сборной Сан-Марино (13:0), что до него удавалось сделать лишь Герду Мюллеру и Михаэлю Баллаку.. В матче со Словакией (4:1), прошедшем в Братиславе 11 октября 2006 года, Подольски забил первый и последний голы своей команды, оба с передач Клозе. 17 ноября 2007 года в отборочном матче Евро 2008 с командой Кипра (4:0) Подольски поучаствовал во всех четырёх голах, забитых его командой. Это была одна из лучших его игр за сборную. Хотя он и выступал в том матче не на привычной позиции, а на левом фланге полузащиты, он забил один из мячей и был признан лучшим игроком этого матча.

Чемпионат Европы 2008 
8 июня 2008 года Подольски сыграл свой стартовый матч на чемпионате Европы против сборной Польши, которая дебютировала на европейских турнирах. Игра завершилась победой Германии 2:0, и Подольски забил оба гола. Матч вызвал бурное обсуждение в польском парламенте: лидер одной из польских партий даже гневно заявил, что будет требовать лишить Подольски польского гражданства, однако это предложение никто не стал рассматривать. Сам Подольски после игры заявил, что рассчитывает сыграть со сборной Польши в плей-офф, и обещал проводить следующие матчи «не только за Германию, но и за Польшу».

12 июня сборная Германии встречалась во втором туре группового этапа с Хорватией и проиграла 1:2. Подольски забил на 79-й минуте гол после серии рикошетов, однако Германия отыграться не смогла, ещё и оставшись вдесятером после удаления Бастиана Швайнштайгера. Забив 3 гола на турнире, Подольски догнал испанца Давида Вилью в рейтинге бомбардиров. 19 июня в Базеле Германия в четвертьфинале турнира встречалась со сборной Португалии, в этом матче Подольски отметился результативной передачей на Бастиана Швайнштайгера, что позволило немецкой команде открыть счёт, а в дальнейшем и довести матч до победы.

В национальной сборной Подольски больше тяготеет к игре на левом фланге полузащиты с постоянными подключениями в атаку, в отличие от своего традиционного клубного амплуа центрфорварда. Он играл на этой позиции и в финальном матче Евро 2008, куда пробилась в итоге сборная Германии, но не смог предотвратить поражение в финале от сборной Испании (0:1). По итогам чемпионата Европы Лукас Подольски был назван организаторами в числе 23 лучших футболистов турнира, вместе с партнёрами по команде Михаэлем Баллаком и Филиппом Ламом.

Чемпионат мира 2010 
В первом матче на чемпионате в ЮАР против сборной Австралии Подольски установил новый рекорд по силе удара и скорости полёта мяча — 201 км/ч (до этого рекорд принадлежал Роберто Карлосу 198 км/ч). Матч закончился победой немцев 4:0. Во втором матче против сборной Сербии при счёте 0:1 в пользу сербов Лукас не реализовал пенальти.
В матче 1/8 финала против Англии он забил победный гол, а матч закончился со счётом 4:1 в пользу немцев, а в матче 1/4 финала против Аргентины Лукас отметился голевой передачей на Мирослава Клозе. По итогам чемпионата сборная Германии заняла 3-е место, обыграв сборную Уругвая, однако Подольски в этом матче участия не принимал.

Чемпионат Европы 2012 
На турнире в Польше/Украине Подольски выступал на левом фланге полузащиты. Матчи группового этапа против сборных Португалии и Нидерландов провёл целиком, отметиться результативными действиями не сумел. В матче третьего тура против Дании Подольски забил свой единственный гол на Евро, открыв счёт. В матче 1/4 финала против греков на поле не вышел. В полуфинальном матче со сборной Италии провёл на поле первый тайм, после чего уступил место на поле Марко Ройсу. Немцы к тому времени уступали 0:2, а закончился матч победой итальянской сборной со счётом 2:1.

Чемпионат мира 2014 
На чемпионате мира в Бразилии Подольски не являлся основным игроком сборной, проведя весь турнир на скамейке запасных и появившись на поле лишь дважды: в матчах группового этапа с Португалией (вышел на 82-й минуте вместо Томаса Мюллера) и США (провёл на поле весь первый тайм). Стал чемпионом мира.

15 августа 2016 года объявил о завершении выступлений за сборную Германии.

Завершил карьеру в сборной, выйдя в стартовом составе с капитанской повязкой в товарищеском матче против сборной Англии 22 марта 2017 года. Забил с дальней дистанции на 69 минуте матча единственный мяч в игре, заменён на 84-й минуте, под аплодисменты всего стадиона.

Достижения 
Командные

«Кёльн»
 Победитель Второй Бундеслиги: 2004/05

«Бавария»
 Чемпион Германии: 2007/08
 Обладатель Кубка Германии: 2007/08
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2006/07

«Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2013/14

«Галатасарай»
 Обладатель Суперкубка Турции: 2015
 Обладатель Кубка Турции: 2015/16
 Итого: 2 трофея

«Виссел Кобе»
 Обладатель Кубка Императора : 2019

Сборная Германии
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2005
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2006, 2010
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
 Победитель чемпионата мира: 2014
 Всего за карьеру: 9 трофеев

Личные
 Лучший бомбардир Второй Бундеслиги: 2004/05 (24 гола)
 Обладатель приза лучшему молодому игроку чемпионата мира: 2006
 Член символической сборной чемпионата Европы 2008 по версии УЕФА
 На Чемпионате мира по футболу 2010 побил рекорд (ранее поставленный Роберто Карлосом) по силе удара (скорость полёта мяча превысила отметку в 200 км/ч).
 24 января 2017 года в составе «Галатасарай» забил 5 (из 6-ти забитых) мячей в ворота «Эрзинджанспор» в матче Кубка Турции.

Личная жизнь 
Жена Моника Пухальская. Официальное бракосочетание состоялось 18 апреля 2011 года. Летом 2011 года было запланировано церковное бракосочетание в Польше. У пары есть сын Луис Габриель, который родился 15 апреля 2008 года. 6 июня 2016 года родилась дочь Майя.

Статистика выступлений

Клубная статистика 

Данные на 23 марта 2017 года

Статистика за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 130 матчей / 49 голов; 88 побед, 19 ничьих, 23 поражения.

См. также 
 «Чёртовы футболисты» — германский фильм 2010 года. Подольски принял в нём участие вместе с Филиппом Ламом. Они выступают в роли камео, как кумиры главного героя фильма.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Кёльн II»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Гурник» Забже
Чемпионы мира по футболу